El término Soko puede hacer referencia a:

 El antiguo fabricante aeronáutico yugoslavo, y posteriormente bosnio, SOKO.
 La cantante de origen francés,  Soko, nombre artístico de Stéphanie Sokolinski.